Палатин може означати:

 Палатин — пагорб в Римі.
 Палатин — вища після короля державна посада в Угорському королівстві (до 1853 року).
 Граф-палатин, або пфальцграф — різновид графського титулу.
 Вілла «Палатин» — вілла кінця XIX століття у Львові.

Див. також 
 Палетайн ()